Puchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn 2011 (oficjalna nazwa: Кубок России по волейболу среди мужчин 2011) - 19. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Rosji odbywających się od 1993 roku. Zainaugurowane zostały 27 sierpnia i trwały do 28 grudnia. Brały w nich udział kluby z Superligi i Wysszej ligi "A".

Tak samo jak Superliga Puchar Rosji przyjął formułę otwartą. Brały w nim udział drużyny rosyjskie, białoruskie i ukraińskie.

Rozgrywki składały się z fazy wstępnej, fazy półfinałowej i turnieju finałowego. Turniej finałowy rozegrany został w dniach 25-28 grudnia w Centrum Piłki Siatkowej "Sankt Petersburg" w Kazaniu.

Puchar Rosji zdobył klub , który uzyskał prawo gry w Lidze Mistrzów 2012/2013.

Drużyny uczestniczące

Faza wstępna

Grupa 1 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa 2 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa 3 
Tabela

Klub Zienit Kazań awansował do dalszej rundy jako gospodarz turnieju finałowego.

Wyniki spotkań

Grupa 4 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza półfinałowa

Grupa A 
Tabela

Fakieł Nowy Urengoj otrzymał dziką kartę od organizatorów jako najlepsza drużyna z 3. miejsca.

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Wyniki spotkań

Turniej finałowy

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
Puchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn
2011 w Rosji